Тущыкудык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тущыкудык — село в Исатайском районе Атырауской области
 Тущыкудык — село в Мангистауском районе Мангистауской области